Turbulences peut désigner :

Film et télévision

Avec le terme exact
 Turbulences (Storm), un film canadien de David Winning, sorti en 1987 ;
 Turbulences, un téléfilm français d'Élisabeth Rappeneau, sorti en 1992, avec entre autres Marthe Keller et Clémentine Célarié ;
 Turbulences, un court métrage belge de Manuel Poutte, sorti en 1993 ;
 Turbulences, une série télévisée française de Nicolas Hourès de 2006 ;
 Turbulences, un film d'animation français de Daniel Kamwa de 2014, avec les voix principales de Lucien Jean-Baptiste, Géraldine Asselin et Philippe Catoire.
 Turbulences, un film d'animation camerounais et sud-africain de Daniel Kamwa, sorti en 2015.

Œuvres utilisant le terme
 Turbulences à 30000 pieds (Turbulence), un film américain de Robert Butler de 1997 avec Ray Liotta et Lauren Holly ;
 Turbulences 2 (Fear of Flying), un téléfilm américain de David Mackay de 1999.

Littérature 

 Turbulences (Airframe), un roman de Michael Crichton de 1996 ;
 Turbulences, une bande-dessinée de 1997,  de la série La Nef des fous ;
 Turbulences, une anthologie de l'écrivain Bruno Léandri publiée en 2006 .

Musique 

 Turbulences, un album de Diane Dufresne publié en 1982 ;
 Turbulences, un album de Joël Fajerman publié en 1983 ;
 Turbulences, un album du groupe L5 publié en 2005.

Voir aussi